Passengers, pseudònim del disc que Brian Eno i la banda irlandesa U2 van llançar al mercat l'any 1995 anomenat Original Soundtracks 1
 Passengers (pel·lícula de 2008), pel·lícula de 2008 dirigida per Rodrigo García i protagonitzada per Anne Hathaway.
 Passengers (pel·lícula de 2016), pel·lícula de 2016 dirigida per Morten Tyldum i protagonitzada per Jennifer Lawrence.